Vámos Márk (Nyíregyháza, 1996. szeptember 24. –) magyar labdarúgó, a Nyíregyháza csatára.

Pályafutása 
2015-ben mutatkozott be az NB I-es Nyíregyháza csapatában, a Paksi FC ellen kezdőként 65 percet játszott. Legközelebb májusban lépett pályára, a Puskás Akadémia FC ellen 49 percet játszott csereként. Pályára lépett a kizárás utáni első NB III-as meccsen is a Debreceni VSC tartalékcsapata ellen.

Források 
Vámos Márk adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 
Vámos Márk adatlapja a hlsz.hu oldalon 

1996-ban született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek